Die First Division 1997/98 war die 59. Spielzeit der höchsten zyprischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 20. September 1997 und endete am 10. Mai 1998.

Meister wurde Titelverteidiger Anorthosis Famagusta.

Modus 
Die 14 Mannschaften spielten an insgesamt 26 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister qualifizierte sich für den Champions League und der Pokalsieger für den Europacup der Pokalsieger. Der Vizemeister nahm am UEFA-Pokal teil, der Vierte spielte im Intertoto-Cup. Die drei letzten Teams stiegen direkt ab.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle eu-football.info

1997
Fußballsaison 1997/98